Иванюта- русская фамилия.

 Иванюта, Андрей Иванович (род. 2 августа 1966 года) — глава Белорецкого района, бывший министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
 Иванюта, Леонид Александрович — первый секретарь городского комитета КПСС города Советская Гавань в 1983—1990 гг.
 Иванюта, Анна Логвиновна (1929—2008) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1966).